Кубок Англии 1961/1962 — 81-й розыгрыш Кубка Англии, старейшего клубного футбольного турнира в мире. В четвёртый раз в своей истории и во второй раз подряд Кубок Англии выиграл «Тоттенхэм Хотспур», обыгравший в финале на «Уэмбли» «Бернли» со счётом 3:1. «Шпоры» стали четвёртой командой, сумевшей защитить титул обладателя Кубка.

Календарь

Первый раунд 
На этом этапе турнира клубы третьего и четвёртого дивизионов Футбольной лиги присоединяются к командам, прошедшим через квалификационные раунды. Матчи были запланированы на 4 ноября 1961 года.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были запланированы на 25 ноября 1961 года.

Третий раунд 
44 клуба Первого и Второго дивизионов футбольной лиги вступили в борьбу за трофей на этой стадии турнира. Матчи были запланированы на 6 января 1962 года.

Четвёртый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 27 января 1962 года.

Пятый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 17 февраля 1962 года.

Шестой раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 10 марта 1962 года.

Полуфиналы

Переигровка

Финал

Примечания

Ссылки 
 Архив Кубка ФА на TheFA.com
 Сезон Кубка ФА 1961/62 на Footballsite.co.uk
 Сезон Кубка ФА 1961/62 на Soccerbase.com

1961
Англия
Футбол в Европе в 1961 году
Футбол в Европе в 1962 году
Спорт в Великобритании в 1961 году
Спорт в Великобритании в 1962 году